Antonio López Herranz (4 de maio de 1913 - 1959) foi um treinador de futebol e ex-futebolista espanhol-mexicano que atuava como atacante. como jogador,ele jogou por clubes como Real Madrid e Hércules CF. Como treinador, comandou o Club León e, mais tarde, a Seleção Mexicana de Futebol, nas Copas do Mundo FIFA de 1954 e 1958.

Referências 

Naturais de Madrid
Cidadãos naturalizados do México
Futebolistas do México
Treinadores de futebol do México
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1954
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1958
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Futebolistas do Real Madrid Club de Fútbol
Futebolistas do Club de Fútbol América
Futebolistas do Hércules de Alicante Club de Fútbol
Treinadores da Seleção Mexicana de Futebol
Treinadores do Club León